Роксбург () — бывшая столица Шотландии, затем административный центр графства Роксбургшир.

персоналии
 Роксбург, Василий Васильевич (?—1782) — российский капитан генерал-майорского ранга шотландского происхождения.
 Роксбург, Мелисса (род. 1992) — канадская актриса.
 Роксбург, Ричард (род. 1962) — австралийский актёр.
 Роксбург, Энди (род. 1943) — шотландский футболист, тренер, спортивный функционер.